Жауме Кабрé (, 30 апреля 1947, Барселона) — испанский (каталонский) писатель, сценарист, историк литературы. Пишет на каталанском языке.

Биография 
Окончил филологический факультет Барселонского университета. Преподаёт в университете Лериды. Помимо романов и новелл, автор ряда теле- и киносценариев, книг для детей.

Новеллы 
 Неудобьсказуемые сюжеты / Faules de mal desar. Ed. Selecta. Barcelona, 1974.
 Заупокойный звон / Toquen a morts. Ed. La Magrana. Barcelona, 1977.
 Свободный вечер / Tarda lliure. 1981, Premi «Recull», 1980.
 Книга прелюдий / Llibre de preludis.) Ed. 62. Barcelona, 1985 (Ed. Proa. Barcelona, 2002)
 Зимний путь / Viatge d’hivern. Ed. Proa. Barcelona, 2000
 Бассо континуо / Baix continu. Ed. Proa. Barcelona, 2007.

Романы 
 Галсеран, герой черной войны / Galceran, l’heroi de la guerra negra. Ed. Proa, Barcelona, 1978.
 Старье / Carn d’olla. Ed. Moll. Mallorca, 1978 (Ed. Proa, B 1999)
 Зеркало и тень / El mirall i l’ombra. Ed. Laia. Barcelona, 1980
 Паутина / La teranyina. Edicions Proa, Barcelona, 1984 (экранизирован в 1990)
 Фра Жуной или агония звуков / Fra Junoy o l’agonia dels sons. Ed. 62, B. 1984 (Ed. Proa, B. 1998)
 Ваша честь / Senyoria. Editorial Proa, Barcelona, 1991
 Книга Фейшеса / El llibre de Feixes. Ed. Proa. Barcelona, 1996
 Тень евнуха / L’ombra de l’eunuc. Ed. Proa. Barcelona, 1996
 Голоса над Памано / Les veus del Pamano. Ed. Proa. Barcelona, 2004 (телесериал 2009)
 Я исповедуюсь / Jo confesso. Ed. Proa. Barcelona, 2011 (премия испанской критики Буря в стакане).

Эссе 
 Значение литературы / El sentit de la ficció. Ed. Proa. Barcelona, 1999
 Материя духа / La matèria de l’esperit. Ed. Proa. Barcelona, 2005

Драматургия 
 Сухой дождь / Pluja seca. Ed. Proa-TNC. Barcelona, 2001

Признание 
Лауреат многочисленных каталонских и испанских премий. Член Академии каталанского языка. Его книги переведены на многие языки Европы.

Публикации на русском языке 
 Заговор // Рассказы писателей Каталонии. М.: Радуга, 1987
 Пыль // Море и горы. Антология современного каталонского рассказа. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006, с.5-27
 Я исповедуюсь: роман / пер. с каталан. Е. Гущиной, А. Уржумцевой, М. Абрамовой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. — 736 с. — ISBN 978-5-389-07570-2
 Тень евнуха: роман / пер. с каталан. А. Гребенниковой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. — 448 с. — ISBN 978-5-389-10856-1
 Голоса Памано: роман / пер. с каталан. Е. Зерновой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. — 608 с. —ISBN 978-5-389-10755-7
Ваша честь: роман / пер. с каталан. А. Гребенниковой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2021. — 480 с. —ISBN 978-5-389-18997-3

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте каталонской литературы
 ,,
 На сайте IMDB

Выпускники Барселонского университета
Писатели Каталонии
Писатели Испании
Каталанские писатели
Сценаристы Испании
Родившиеся в 1947 году
Родившиеся в Барселоне
Авторы исторических романов